

Каньйон-Крік — переписна місцевість в окрузі Гуд, штат Техас
 Каньйон-Крік — переписна місцевість, штат Вашингтон